Bernsen steht für:
 Bernsen (Auetal), Ortsteil der Gemeinde Auetal

Personen:
 Corbin Bernsen (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Bernsen (* 1954), deutscher Romanist
 Randy Bernsen (* 1954), US-amerikanischer Jazz- und Fusionmusiker
 Stefan Bernsen (* 1967), deutscher Basketballspieler
 Lis Brack-Bernsen (* 1946), dänisch-schweizerische Wissenschaftshistorikerin

Siehe auch:
 Bernser Landwehr, Ortsteil der Gemeinde Auetal
 Berndsen
 Berntsen
 Bernzen